Eupropolella — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Eupropolella відносять 10 видів:
 Eupropolella arctostaphyli
 Eupropolella arundinariae
 Eupropolella britannica
 Eupropolella celata
 Eupropolella diapensiae
 Eupropolella indica
 Eupropolella oxycocci
 Eupropolella paradoxa
 Eupropolella vaccinii
 Eupropolella volkartiana

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1917. Mykologische Fragmente. Nrn. 120-190. Annales Mycologici. 15(5):293-383 - P.311

Роди грибів
Леоциоміцети